La Rambla Josep Anselm Clavé és una avinguda del municipi de Cornellà de Llobregat situada entre la Carretera d'Esplugues i el Carrer Joaquim Rubió i Ors.

L'avinguda es dedicà a Josep Anselm Clavé, impulsor del moviment coral a Catalunya i una peça important del moviment associatiu. Sota el seu impuls es van formar una sèrie de societats corals, conegudes amb el nom de Cors de Clavé, que buscaven elevar la cultura dels obrers mitjançant la música i el cant, i oferir una alternativa a l'oci de taverna. Com a curiositat, és una de les personalitats que té més carrers dedicats a tota Catalunya.

L'avinguda presenta una gran quantitat de serveis que omplen de vida la Rambla i els carrers del seu voltant, com ara: forns de pa i pastisseries, bancs, botigues de roba, restaurants, un dentista, una òptica, entre d'altres. A més, està ben comunicada, ja que compta amb parades d'autobusos de TMB, Metro i Rodalies Renfe presents a escassos metres d'aquesta.

Geografia de Cornellà de Llobregat
Carrers del Baix Llobregat
Transport a Cornellà de Llobregat